Il y a eu trois sièges à Boulogne-sur-Mer :
 le siège de 1492 ;
 le siège de 1544 ;
 le siège de 1940

Siège Boulogne